Kashima bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Kashima (Fukushima) (heute: Minamisōma)
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Kashima (Ibaraki)
 eine Stadt in der Präfektur Ishikawa: Kashima (Ishikawa) (heute: Nakanoto (Ishikawa))
 ein Dorf in der Präfektur Kagoshima: Kashima (Kagoshima) (heute: Satsumasendai)
 eine Stadt in der Präfektur Kumamoto: Kashima (Kumamoto)
 eine Stadt in der Präfektur Saga: Kashima (Saga)
 eine Stadt in der Präfektur Shimane: Kashima (Shimane) (heute: Matsue)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shizuoka, 1929 umbenannt in Stadt Fuji, siehe Fuji (Shizuoka)
 einen Landkreis in der Präfektur Ibaraki: Kashima-gun (Ibaraki)
 einen Landkreis in der Präfektur Ishikawa: Kashima-gun (Ishikawa)
 ein Lehen mit Sitz in Kashima, Saga: Kashima (Han)
 eine Insel in der Präfektur Ehime: Kashima (Ehime)
 eine Insel in der Präfektur Ehime: Kashima (Ehime, Kure)
 eine Insel in der Präfektur Hiroshima: Kashima (Hiroshima)
 Kashima (Schiff, 1905), Einheitslinienschiff der Katori-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1906–1922)
 Kashima (Schiff, 1939), ein Schulkreuzer der Katori-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1940–1945)
 Kashima (Schiff, 1994), ein Schulschiff der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungskräfte, In Dienst seit 1995

Kashima ist der Familienname folgender Personen:
 Sho Kashima (* 1986), US-amerikanischer Freestyle-Skier